Curie je lahko:
 Pierre Curie
 Marie Skłodowska-Curie
 Irène Joliot-Curie
 Frédéric Joliot-Curie 
 Eve Curie
 curie - enota